La competizione della carabina 300 metri tre posizioni di tiro a segno ai Giochi della XVIII Olimpiade si è svolta il giorno 15 ottobre 1964 al poligono di Asaka.

Risultato
120 colpi divisi in tre riprese a terra, in ginocchio e in piedi, ogni ripresa divisa in quattro serie da 10 colpi, bersaglio a 300 metri.

Bibliografia

Collegamenti esterni 

C3